Вильнер, Вилнер — еврейская фамилия (дословно с идиша: «виленский», из Вильны). Родственные фамилии — , .

 Вильнер, Азалий Моисеевич (1898—1984) — советский учёный в области ветеринарии, доктор ветеринарных наук, профессор.
 Вильнер, Альфред (1859—1929) — австрийский либреттист, композитор и музыковед.
 Вильнер, Виктор Семёнович (1925—2017) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2002).
 Вильнер, Владимир Бертольдович (1885—1952) — режиссёр театра и кино, профессор.
 Вильнер, Герш Мордухович (1870—1942) — минусинский купец 1-й гильдии, крупнейший в Сибири торговец пушниной.
 Вильнер, Меир (1918—2003) — руководитель компартии Израиля до конца 1980-х гг.
 Вильнер, Осип Осипович — московский инженер и застройщик начала 20 века (Доходный дом О. О. Вильнера).
 Вильнер, Яков Семёнович (1899—1931) — советский, украинский шахматист, мастер спорта СССР (1924), шахматный композитор, трёхкратный чемпион Украины.

 Вилнер, Сид (род. 1939) — канадский киноактёр.
 Вилнер, Мартин — американский художник, график, карикатурист.
 Вилнер, Хаим (настоящее имя Хаим Граде; 1910—1982) — еврейский поэт, писатель, переводчик и журналист.
 Вилнер, Энн — американская актриса кино и телевидения.

Примечания